10 — многозначный термин. Может означать:
 10 — натуральное число десять.

Хронология 
 10 год до н. э. — год I века до н. э.
 10 год — десятый год I века.
 1910 год — десятый год XX века.
 2010 год — десятый год XXI века.

Музыка 
  — альбом Enuff Z'nuff, 2000.
  — альбом The Guess Who, 1973.
  — альбом Hombres G, 2007.
  — альбом Кейт Расби, 2002.
  — альбом LL Cool J, 2002.
  — альбом New Kids on the Block, 2013.
  — альбом MercyMe, 2009.
 10 — альбом The Stranglers, 1990.
  — альбом Wet Wet Wet, 1997.
  — альбом Ginger , 2010.
  — альбом Джона Андерсона, 1988.
 10 — альбом .
 10 — альбом .

В других областях 
 Windows 10 — операционная система, разработанная корпорацией Microsoft.

См. также 
 X век до н. э. — промежуток с 1000-го по 901 год до нашей эры.
 X век — промежуток с 901 по 1000 год нашей эры.
 X тысячелетие до н. э. — промежуток от 10000 до 9001 года до нашей эры.
 Десятка